Пункалайдун () — община в провинции Пирканмаа, Финляндия. Общая площадь территории — 364,02 км², из которых 2,95 км² — вода.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Пункалайдун проживают 3275 человек: 1673 мужчины и 1602 женщины.

Финский язык является родным для 97,26% жителей, шведский — для 0,12%. Прочие языки являются родными для 2,62% жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 13,53%
 от 15 до 64 лет — 57,89%
 от 65 лет — 28,76%

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии